Пробосцидея, или пробосцидеа () — род растений, включённый в семейство . Разделён на два подрода — Proboscidea и Dissolophia.

Ботаническое описание 
Представители рода — однолетние или многолетние травянистые растения, у большинства видов подрода Dissolophia с утолщённым основным корнем. Чашечка цветка состоит из как минимум наполовину сросшихся чашелистиков. Венчик колокольчатой формы, у представителей подрода Proboscidea окрашен в сиреневые, розовые, лиловые или кремовые тона; у Dissolophia он жёлтый или оранжевый. Тычинки, образующие пыльцу, в количестве четырёх, кроме них имеются также недоразвитые тычинки. Плод с двумя длинными (до 12 см) роговидными отростками, шершавый, у некоторых видов шиповатый. Число хромосом 2n=30.

Ареал 
В природе представители рода встречаются на юге Северной Америки — от Техаса и Аризоны до Мексики.

Некоторые виды, в частности Proboscidea louisianica, широко культивируются в качестве декоративных растений и завезены на другие континенты.

Таксономия

Список видов

Примечания

Литература 
 

Мартиниевые
Флора Северной Америки